Рассвет — деревня в Токарёвской районе Тамбовской области. Входит в состав городского поселения Токарёвский поселковый округ.

История 
В 1959 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Грязные Дворики переименована в Рассвет.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Токарёвского района